Pierre Duval Le Camus (1790-1854), peintre français ;
 Jules-Alexandre Duval Le Camus (1814-1878), son fils, peintre français.